Thessaloniki (stad); een stad in Griekenland en hoofdstad van het gelijknamige departement en de regio Centraal-Macedonië
Thessaloniki (departement); een departement in Griekenland
Koninkrijk Thessaloniki; een middeleeuws koninkrijk
Thessalonike van Macedonië; dochter van Philippus II van Macedonië